una famiglia di musicisti di origine pisana, a cui appartennero:
 Giovan Gualberto Brunetti (1706-1787), compositore
 Antonio Brunetti (I) (1735/1745-1786), violinista, figlio di Giovan Gualberto
 Giuseppe Brunetti, compositore, figlio di Giovan Gualberto
 Antonio Brunetti (II) (1767-1845), compositore, figlio di Giuseppe
 di altri musicisti, non imparentati:
 Domenico Brunetti, compositore e organista
 Giovanni Brunetti, compositore
 Gaetano Brunetti (1744-1798), compositore e violinista;

 ad altre personalità:
 Angelo Brunetti, patriota italiano
 Argentina Brunetti, attrice argentina
 Attilio Brunetti, partigiano italiano
 Bruno Brunetti (1920-1966), pittore italiano
 Bruno Brunetti alias Eugenio Sicomoro (1952), autore di fumetti italiano
 Cesare Brunetti, ex calciatore italiano
Enrico Adelelmo Brunetti, musicista e entomologo britannico
 Filippo Brunetti, archivista e giurista italiano
 Francesco Brunetti, storico e scrittore italiano
 Gaetano Brunetti (1829-1900), politico italiano
 Giulio Brunetti, attore italiano
 Giovanni Brunetti, giurista italiano
 Guido Brunetti, psicologo e scrittore italiano
 Luca Brunetti, calciatore italiano
 Mario Brunetti, politico, giornalista e scrittore italiano
 Paride Brunetti detto Bruno (1916-2011), partigiano
 Rita Brunetti, fisica italiana
 Roberto Brunetti noto come Er patata (1966), attore
 Virginia Brunetti (1990), doppiatrice